Portobelo puede referirse a:

 el distrito de Portobelo, en Panamá.
 la ciudad de Portobelo, capital del distrito anterior y conjunto monumental.
 el bloqueo de Portobelo, ocurrido entre 1726 y 1727 como parte de la guerra anglo-española de 1727-1729.
 la destrucción de Portobelo el 21 de noviembre de 1739, acción militar durante la Guerra del Asiento.
 el parque nacional Portobelo, en Panamá.